Thészeusz hajója vagy „Thészeusz-paradoxon”, filozófiai probléma
 Thészeusz hajója (film), 2012-es indiai filmdráma, rendezte Anand Gandhi,
 S – Thészeusz hajója, J. J. Abrams és Doug Dorst regénye, 2015.

Jegyzetek